Występy w europejskich pucharach fińskiego klubu piłkarskiego Helsingin Jalkapalloklubi.

Wykaz spotkań pucharowych

1965–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Helsingin Jalkapalloklubi
Fińskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach